Сарытерек — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сарытерек (быв. Пржевальское) — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарытерек — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Сарытерек — село в Актогайском районе Карагандинской области.